Frederick et Fred Thompson sont des noms pouvant désigner:

Frederick Thomson (1er baronnet) (1875-1935), avocat et homme politique écossais
Fred Thomson (1890-1928), cowboy de film silencieux américain
 (1851-1925), homme politique et d'affaires britannique
Frederick A. Thomson (1869-1925), réalisateur et acteur canadien

Voir aussi

Thomson, Frederick